De Spaanse voetbalclub Celta de Vigo speelt sinds 1971 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Celta de Vigo

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Spanje
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Celta de Vigo
Celta de Vigo